Лев II — имя следующих персоналий:
* Лев II — император Византии (473—474).
 Лев II — папа римский (682—683).
 Лев II — князь Галицкий (1308 — ок. 1323).

Прочее 
 Лев II (Leo II) — карликовая галактика, спутник Млечного Пути.
 Лев II — польский герб, используемый несколькими родами.